Oval (von  ‚Ei‘) steht für:
 Oval, geometrische Form
 Oval (Projektive Geometrie), kreisähnliche Kurve in der projektiven Geometrie
 Oval (London Underground), U-Bahn-Station
 Oval (Musikprojekt), deutsches Musikprojekt
 Ovalkurs, Form von Rennstrecken im Motorsport
 Adelaide Oval, australisches Sportstadion
 Perth Oval, australisches Sportstadion
 Subiaco Oval, australisches Sportstadion

OVal steht für:
 OVal (Framework), Objekt-Validierungsframework für Java

Siehe auch:

 The Oval
 Oval Office